Tschirpke ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Tschirpke (* 1975), deutscher Musik-Kabarettist
 Norbert Tschirpke (* 1957), deutscher Künstler, Kulturtheoretiker und Kulturmanager